Минимализм:

 Минимализм — направление в изобразительном искусстве.
 Минимализм — направление в музыке.
 Минимализм — направление в архитектуре.
 Минимализм — направление в лингвистике.
 Минимализм — направление в дизайне и моде.
 Минимализм — направление в литературе.
  — школа в библейской археологии.
 Минимализм, или опрощение — выбор человеком образа жизни, связанного с отказом от большинства благ современной цивилизации.